«Мимоза» — праздничный слоёный салат или салат-коктейль, появившийся в СССР в начале 1970-х годов. Получил название из-за внешнего сходства с цветками мимозы (акации серебристой). В европейской кухне известен гарнир или украшение блюда «мимоза» из протёртых яичных желтков, получивший название также по аллюзии с лепестками акации.

Рецепт 
Продукты: рыбные консервы (горбуша, сайра, сардина, тунец и т. п.), репчатый лук, сыр, яйца, майонез, сливочное масло, зелень.

Все компоненты измельчаются. Рыба раздавливается вилкой. На тёрке натираются сыр, сливочное масло (замороженное) и, отдельно друг от друга, белки и желтки варёных яиц. Подготовленные продукты укладываются слоями в следующей последовательности:

Перед подачей на стол салат выдерживают в холодильнике.

Примечания

Литература 
 

Рыбные салаты
Советская кухня